В этом списке представлены все иностранные футболисты, которые когда-либо играли за владивостокский клуб «Луч».

В статистике представлены матчи и голы только в национальном первенстве.

См. также 
 Список легионеров Российской футбольной Премьер-лиги
 Список легионеров ФК «Москва»

ФК «Луч» Владивосток
Луч Владивосток
Луч Владивосток